Colaneri ist der Name von

 Lelio Colaneri (* 1917), italienischer Fußballspieler
 Maria Carmela Colaneri (* 1963) italienische Medailleurin
 Joseph Colaneri (* 1900), US-amerikanischer Dirigent